PRI steht für:
 das Länderkürzel für Puerto Rico nach ISO 3166

Medizin:
 Periapical Probability Index, Bewertung des Zustands der Periapikalregion eines Zahnes, siehe Apikale Parodontitis #Indizes

Telekommunikation:
 Primary Rate Interface, Schnittstelle bei ISDN, siehe Primärmultiplexanschluss
 Public Radio International, Netzwerk von weltweiten öffentlich-rechtlichen Radiostationen

Fliegerei:
 Praslin Island Airport (IATA-Code), Flughafen auf Praslin, Seychellen
 Primera Air Scandinavia (ICAO-Code), dänische Fluggesellschaft

Wirtschaft:
 Principles for Responsible Investment, UN-Prinzipien für Investoren

Organisationen:
 Penal Reform International,  Nichtregierungsorganisation

Parteien:
 Partido Republicano Institucional, eine Partei in Guatemala
 Partido Revolucionario Institucional, eine Partei in Mexiko
 Partito Repubblicano Italiano, eine Partei in Italien

Pri ist der Familienname folgender Personen:
 Svend Pri (1945–1983), dänischer Badmintonspieler

pri steht für:
 Paicî (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Neukaledonien

Siehe auch:
 Prie
 Prix

Abkürzung